Kuronen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Kosti Kuronen (né en 1934), architecte finlandais
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1923-1989), skieur acrobatique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois